Le mot paradigme est un nom commun qui peut se référer :

 en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, à paradigme ;

 en linguistique, à paradigme (linguistique) ;
 en informatique, à paradigme (programmation) ;
 en sciences expérimentales, un paradigme est synonyme de protocole expérimental ;
 à Paradigm, un jeu vidéo développé par Jacob Janerka sorti le .